Stalla steht für

 bis 1902 gebräuchlicher Name für die politische Gemeinde Bivio in der Schweiz

Stalla ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Stalla (* 1966), deutscher Historiker, Archivar, Publizist und Pädagoge
 Günter Stalla (* 1953), deutscher Internist, Forscher und Hochschullehrer
 Oskar Stalla (Oscar Stalla; Oskar Skolla; 1879–1953), deutsch-österreichischer Komponist und Arrangeur
 Robert Stalla (* 1957), Kunsthistoriker, Privatdezent für Kunstgeschichte

Siehe auch:
 Stala